CNEP peut faire référence à :
 La Chambre syndicale française des négociants et experts en philatélie, un syndicat français 
 Le Comptoir national d'escompte de Paris qui a donné naissance à BNP Paribas
 La CNEP-Banque, ou caisse nationale d'épargne et de prévoyance, une banque algérienne
 une crise non épileptique psychogène